Ayteke Bi kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ayteke Bi (ort i Kazakstan), Qyzylorda, 
 Äyteke Bī Aūdany, distrikt, Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar